Улица Цинамдзгвришвили () — улица в Тбилиси, в районе Чугурети, идёт от улицы Льва Толстого, за улицей Георгия Цабадзе переходит в проспект Акакия Церетели. Важная транспортная магистраль города, дублирующая проспект Давида Агмашенебели.

История 
Первое название — Елисаветинская. В советское время носила имя деятеля международного коммунистического движения Клары Цеткин (1857—1933). Современное название в честь крупного грузинского советского врача-терапевта Михаила Дорофеевича Цинамдзгвришвили (1882—1956).

Возникла и застраивалась во второй половине XIX века.

В д. 197 к Вано Стуруа в 1898 году приходил, в то время молодой пропагандист, Иосиф Джугашвили (Сталин).

В д. 77 на улице 1 сентября 1911 года были открыты частные Курсы рисования и живописи художника Николая Склифосовского «На основаниях правил об уроках и курсах от 20 марта 1907 г. с ведением преподавания и занятий на этих Курсах». Курсы помещались на третьем этаже, где жил и сам художник со своими детьми, а потом переехали в д. 79. Среди воспитанников курсов Аполлон Кутателадзе.

В годы Гражданской войны (1918—1922) в районе улицы возник один из самых известных рынков города — «Дезертирка», в то время бывшие военнослужащие (возможно — дезертиры) продавали здесь своё имущество или обменивали вещи на продукты.

В 1920-е годы в полуподвальном помещении бывшей гостиницы «Бомонд» на улице Давид Арсенишвили открыл Театральный музей.

Достопримечательности 
д. 186 — Рынок «Дезертирка»

Памятник Мазниашвили

Известные жители 
 Елена Ахвледиани
 Гиви Мрелашвили
 д. 30 — Братья Артём и Абрам Алиханяны
 д. 31 — 19 ноября 1929 года родился Арлен Аристакесян

Литература 
ენციკლოპედია «თბილისი». 2002

Примечания

Ссылки 
Чугурети
Улицы Тбилиси, названные в честь людей
Цинамдзгвришвили